Phù Lỗ (xã), een dorp in de Vietnamese gemeente Hanoi;
 Phù Lỗ (provincie), een voormalige provincie in Vietnam.